Karłowo peut désigner en Pologne :

 Karłowo, village du powiat de Bytów, dans la voïvodie de Poméranie
 Karłowo, village du powiat de Kartuzy, dans la voïvodie de Poméranie
 Karłowo, village du Powiat de Sochaczew, dans la voïvodie de Mazovie
 Karłowo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie